El nombre japonés Kaga se puede referir a:

 Kaga, una ciudad japonesa.
 Kaga, una antigua provincia japonesa que actualmente forma parte de la prefectura de Ishikawa
 Kaga, un antiguo dominio feudal (han) situado en la provincia de Kaga.
 Kaga, una ciudad nigeriana.
 Kaga, un portaaviones de la Armada Imperial Japonesa, nombrado en honor de la provincia.